Manilla peut se référer à :

Manilla, village des North West Slopes, une région de Nouvelle-Galles du Sud.
 , une rivière du bassin Murray-Darling, dans le Northern Tablelands (Nouvelle-Galles du Sud).

, un quartier de l'ancienne municipalité  (actuelle Kawartha Lakes).

, une census-designated place du comté de Rush, dans l'Indiana.
 Manilla, une ville du comté de Crawford, en Iowa.

Homonymie de toponyme